Booms ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Booms (1924–2007), deutscher Archivar
 Martin Booms (* 1971), deutscher Philosoph